Ehrendivision steht für folgende Sportklassen:

 Früherer Name der BGL Ligue, der höchsten luxemburgischen Fußballliga
 Eredivisie (Begriffsklärung), Niederlande und Belgien
 División de Honor, Spanien